Малый Шиш — название двух рек в Омской области России:
 Малый Шиш (приток Окнея)
 Малый Шиш (приток Шиша)